Кумыков — кабардинская (черкесская) фамилия.

Известные носители:
 Кумыков, Виктор Балютович (род. 1963) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Кумыков, Туган Хабасович (1927—2007) — доктор исторических наук.